Hiltrude est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Hiltrude est un prénom féminin désuet.

Hiltrude est aussi un patronyme.

Sainte chrétienne
 Hiltrude de Liessies (), vierge à Liessies, dans le Hainaut ; fêtée le 27 septembre.

Autres personnalités portant ce prénom
 Hiltrude ou Chiltrude ou Chiltrudis († 754), duchesse de Bavière par mariage, et fille de Charles Martel et de sa première épouse Rotrude.

Références